Trzecia Republika Czechosłowacka
 Trzecia Republika Francuska
 Trzecia Republika Węgierska

Zobacz też:
 III Rzeczpospolita
 Pierwsza Republika
 Druga Republika
 Czwarta Republika